Nakagawa bezeichnet:

 einen Landkreis in der früheren Provinz Teshio und heutigen Unterpräfektur Kamikawa von Hokkaidō: Nakagawa-gun (Teshio)
 einen Landkreis in der Unterpräfektur Tokachi Nakagawa-gun (Tokachi)
 eine Stadt in der Präfektur Fukuoka: Nakagawa (Fukuoka)
 eine Stadt in der Hokkaidō: Nakagawa (Hokkaidō)
 ein Dorf in der Präfektur Nagano: Nakagawa (Nagano)
 eine Stadt in der Präfektur Tochigi: Nakagawa (Tochigi)
 eine Stadt in der Präfektur Tokushima: Nakagawa (Tokushima)
 einen japanischen Klan: Nakagawa (Klan)
 Nakagawa Hidemasa (1568–1592), Samurai
 Nakagawa Hidenari (1570–1612), Daimyō
 Nakagawa Kiyohide (1556–1583), Daimyō

in der Medizin:
 Angioblastoma of Nakagawa (auch Tufted Angioma) – siehe Angiodysplasie

Nakagawa ist der Familienname folgender Personen:

 Akiko Nakagawa (* 1973), japanische Synchronsprecherin
 Fumon Shōju Nakagawa (* 1947), japanischer Zen-Priester
 Nakagawa Gorōji (1768–1845), japanischer Mediziner
 Hidenao Nakagawa (* 1944), japanischer Politiker
 Nakagawa Hachirō (1877–1922), japanischer Maler im westlichen Stil

 Nakagawa Ichirō (1925–1983), japanischer Politiker
 Nakagawa Jun’an (1739–1786), japanischer Mediziner
 Karin Nakagawa (* 1979), japanische Musikerin
 Kazaki Nakagawa (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Nakagawa Kazumasa (1893–1991), japanischer Maler
 Mai Nakagawa (* 1987), japanische Wasserspringerin

 Masahiko Nakagawa (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Nakagawa Nobuo (1905–1984), japanischer Regisseur
 Nakagawa Seibē (1848–1916), japanischer Bierbrauer
 Naoki Nakagawa (* 1996), japanischer Tennisspieler
 Seiichirō Nakagawa (* 1979), japanischer Bahnradsportler
 Shirō Nakagawa († 2012), japanischer Wissenschaftler
 Shōichi Nakagawa (1953–2009), japanischer Politiker
 Shōko Nakagawa (* 1985), Japanisches Idol
 Sō Nakagawa (* 1999), japanischer Fußballspieler
 Teruhito Nakagawa (* 1992), japanischer Fußballspieler
 Tomomasa Nakagawa (1962–2018), japanischer Arzt, Sektenmitglied und Terrorist
 Nakagawa Yoichi (1897–1994), japanischer Schriftsteller 
 Yoshio Nakagawa (* 1938), Mitglied des Sangiin
 Yosuke Nakagawa (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Yūji Nakagawa (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Nakagawa Zennosuke (1897–1975), japanischer Rechtsgelehrter